Nils Artur Urban Harriland-Bloom, född 25 maj 1905 i Linköping, död 1979 i Linköping, var en svensk musiker, och målare. Begravd i Linköping.

Han var son till Tekla Maria Bloom och fram till 1946 gift med Eva Lönnblom. Harriland arbetade som musiker 1929-1945 men började studera konst i slutet av 1930-talet. Han studerade för Bertil Damm 1939 och periodvis för Isaac Grünewald 1940-1942 därefter studerade han vid Académie Colarossi i Paris 1949-1950 och under studieresor till Danmark, Tyskland, Italien, Frankrike och Nordafrika. Separat ställde han ut i Norrköping, Gävle och Linköping och han medverkade i samlingsutställningar i Stockholm och Linköping. Hans konst består av figurtavlor, landskap och Parisstämningar i olja. Nils Harriland besökte vid flera tillfällen konstnären Alf Gustavsson vid hans torp Grönlund utanför Linköping dit han tog cykeln från Linköping. Nils Harriland var även bekant med konstnären Dagny Schönberg som även porträtterat Nils Harriland.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del III sid 55, Allhems Förlag, Malmö.
Svenska konstnärer, Biografisk handbok, Väbo förlag, 1987, sid 196,

Noter 

 
Svenska målare under 1900-talet
Svenska musiker under 1900-talet
Födda 1905
Avlidna 1979
Män
Konstnärer från Linköping
Musiker från Linköping